Byczyna (gemeente), een gemeente in Polen
Byczyna (plaats), een plaats in Polen